Ottone steht für:

 Ottonen, Name der Liudolfinger nach der Kaiserkrönung
 Ottone (Händel), eine Oper von Georg Friedrich Händel
 Ottone in villa, eine Oper von Antonio Vivaldi
 Ottone (Emilia-Romagna), Ort in der Emilia-Romagna, Italien
 italienische Variante des Vornamens Otto

Siehe auch:
 Oddone